Новорже́вский уе́зд () — административная единица Псковской губернии Российской империи. По площади занимал 3696,2 км² (338313 десятин), население по состоянию на 1896 год — 109 950 человек. Уездным городом являлся Новоржев.

История 
В 1533 году после вхождения Пскова в состав Московского государства был создан Пусторжевский уезд с центром во Ржеве Пустой.

В составе Российской империи 
В XVIII веке на этой территории располагался погост Аршо, в который в 1777 году перенесено управление уезда из Пустой Ржевы. При этом погост получил статус города и был переименован в «Новоржев». В 1796 году город получил статус заштатного. В 1802 году статус уезда был восстановлен.

На начало XX века основным занятием жителей являлось земледелие, хотя также имелся ряд заводов и были развиты кустарные промыслы.

При советской власти 
1 августа 1927 года на территории Новоржевского уезда был образован Новоржевский район Псковской области, основу которого тогда составила бывшая Новоржевская волость. Также в 1927 году из состава уезда был выделен Бежаницкий район.

Современное положение 
В данный момент бо́льшая часть территории Новоржевского уезда входит в состав Новоржевского района Псковской области.

Географическое положение 
По состоянию на начало XX века Новоржевский уезд располагался в центральной части Псковской губернии и граничил с Опочецким уездом на юго-западе, Великолукским уездом на юго-востоке, Холмским уездом на востоке и Порховским и Островским уездами на севере.

Состав уезда 
 Ахинавская волость
 Ашевская волость
 Барановская волость
 Бежанская волость
 Дворицкая волость
 Духновская волость
 Жадрицкая волость
 Копылковская волость
 Кудеверская волость
 Новинская волость
 Новоржевская волость
 Оршанская волость
 Туровская волость

По состоянию на 1914 год в состав Новоржевского уезда Псковской губернии входили волости:
 Аполинская волость (Аполье)
 Дворицкая волость (Карточи)
 Гривинская волость (Юхново)
 Туровская волость (Турово)
 Захонская волость (Ашево)
 Горская волость (Ашево)
 Бежаницкая волость (Бежаницы)
 Новинская волость (Добрывичи)
 Посадниковская волость (Посадниково)
 Оршанская волость (Орша)
 Жадрицкая волость (Жадрицы)
 Барановская волость (Макарово)
 Аксеновская волость (Аксеново)
 Кудеверская волость (Кудеверь)
 Духновская волость (Духново)

В состав Новоржевского уезда Псковской губернии РСФСР периода 1924 — 1927 годов, входили 4 укрупнённые волости: 
 Ашевская волость (центр — с. Ашево)
 Бежаницкая волость (центр — с. Бежаницы)
 Кудеверская волость (центр — с. Кудеверь)
 Новоржевская волость (центр — г. Новоржев)

Примечания

Ссылки 
 Старые карты Новоржевского уезда 

Новоржевский уезд